

Радомиці — село в гміні Влень Львувецького повіту Нижньосілезького воєводства
 Радомиці — село в гміні Ліпно Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Радомиці — село в гміні Моравиця Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Радомиці — село в гміні Вжесня Вжесінського повіту Великопольського воєводства